Премия Стила () — премия, ежегодно вручаемая Американским математическим обществом за выдающиеся исследования и работы в области математики. С 1993 года премия присуждается в трёх номинациях.

Премия была учреждена в 1970 году согласно завещанию Лероя Стила (Leroy P. Steele), бакалавра Гарвардского университета. Способ присуждения премии изменялся в 1976 и 1993 годах, однако первоначальная цель — награждать как оригинальные исследования, так и описательные работы, — сохранилась. Размер премии составляет 5000 долларов, премии выдаются не на строгой национальной основе, однако, как правило, связаны с математической деятельностью в пределах США и работами, опубликованными на английском языке.

Номинация «За выдающиеся достижения на протяжении всей карьеры» 
Премия Стила за выдающиеся достижения на протяжении всей карьеры присуждается в зависимости от совокупного влияния всех математических работ получателя, уровня исследований в течение определённого периода времени, влияния на развитие конкретной области математики и влияния на математику посредством учеников. Здесь приведён только список лауреатов; причины присуждения премии в каждом конкретном случае можно найти в источнике в конце статьи.

 2018: Бургейн, Жан
 2017: Джеймс Артур
 2016: Барри Саймон
 2015: Виктор Гершевич Кац
 2014: Филипп Гриффитс
 2013: Яков Григорьевич Синай
 2012: 
 2011: Джон Милнор
 2010: Уильям Фултон
 2009: Луис Каффарелли
 2008: Джордж Люстиг
 2007: 
 2006: , Деннис Салливан
 2005: Израиль Моисеевич Гельфанд
 2004: Кэтлин Моравец
 2003: Рональд Грэм, 
 2002: Майкл Артин, Элиас Стейн
 2001: 
 2000: Изадор Зингер
 1999: 
 1998: Натан Джекобсон
 1997: 
 1996: Горо Шимура
 1995: Джон Тейт
 1994: Луис Ниренберг
 1993: Евгений Борисович Дынкин

Номинация «За математическое изложение» 
Премия Стила «за математическое изложение» присуждается за определённую книгу, обзорную статью или исследовательскую работу, в которой объемлюще и систематически излагаются результаты, полученные в какой-либо области математики.

 2018: Мартин Айгнер и Гюнтер Циглер
 2017: Дуза Макдафф и Дитмар Саламон
 2016: Дэвид Кокс, Джон Литтл и 
 2015: Роберт Лазарсфельд
 2014: Дмитрий Бураго, Юрий Бураго, Сергей Иванов
 2013: , 
 2012: , , Стивен Смит, 
 2011: Хенрик Иванец
 2010: Дэвид Эйзенбад
 2009: 
 2008: 
 2007: Дэвид Мамфорд
 2006: Ларс Хёрмандер
 2005: Бранко Грюнбаум
 2004: Джон Милнор
 2003: 
 2002: 
 2001: 
 2000: Джон Конвей
 1999: Серж Ленг
 1998: 
 1997: 
 1996: , Уильям Фултон
 1995: Жан-Пьер Серр
 1994: Ингрид Добеши
 1993: Уолтер Рудин

Номинация «За плодотворный вклад в исследования» 
Премия Стила за плодотворный вклад в исследования присуждается за статью, которая имеет фундаментальное или непреходящее значение для некоторой области математики или является образцом для многих исследований. Начиная с 1994 года, конкретные области математики чередуются с циклом в пять лет; например, премия 2001 года присуждалась в области прикладной математики, 2002 года — геометрии и топологии, 2003 года — логики и дискретной математики, 2004 года — анализа и 2005 года — алгебры.

 2018: С. В. Фомин и А. В. Зелевинский (ум. 2013)
 2017: 
 2016: Эндрю Майда
 2015: Ростислав Иванович Григорчук
 2014: Луис Каффарелли, , Луис Ниренберг
 2013: Сахарон Шелах
 2012: Уильям Тёрстон
 2011: Ингрид Добеши
 2010: 
 2009: Ричард Гамильтон
 2008: Эндре Семереди
 2007: Карен Уленбек
 2006: , , Мартин Крускал, 
 2005: Роберт Ленглендс
 2004: , Николай Владимирович Крылов
 2003: , 
 2002: , Роберт Макфёрсон
 2001: , Владимир Владимирович Рохлин
 2000: Барри Мазур
 1999: , Джон Нэш
 1998: , Дорон Зельбергер
 1997: Михаил Леонидович Громов
 1996: , Сринаваса Варадхан
 1995: 
 1994: Луи де Бранж
 1993: Джордж Мостов

Лауреаты премии Лероя П. Стила до 1993 года 
 1992: , , Питер Лакс
 1991: Jean-François Treves, Эудженио Калаби, Арман Борель
 1990: , , Рауль Ботт
 1989: , Альберто Кальдерон, Ирвинг Капланский
 1988: , , Дин Монтгомери
 1987: Мартин Гарднер, Федерер Герберт , Самуэль Эйленберг
 1986: Дональд Кнут, Сандерс Маклейн, Рудольф Кальман
 1985: Саундерс Маклейн, , Роберт Стайнберг, Хасслер Уитни
 1984: Элиас Стейн, Леннарт Карлесон, Джозеф Лео Дуб
 1983: Пол Халмош, Стивен Клини, Шиинг-Шен Черн
 1982: Ларс Альфорс, Цит Юань Лам, Джон Милнор, 
 1981: Оскар Зарисский, Эберхард Хопф, , 
 1980: Андре Вейль, , 
 1979: Антоний Зигмунд, Робин Хартсхорн, , Саломон Бохнер, Ганс Леви
 1976, 1977, 1978: премия не присуждалась.
 1975: , , Липман Берс, Мартин Дэвис, Джозеф Тейлор
 1972: , Вильям Эллисон, Лоренс Пейн, Дана Скотт
 1971: Джеймс Каррелл, Жан Дьёдонне, Филипп Гриффитс
 1970: Соломон Лефшец

Источник 
 Leroy P. Steele Prizes  — American Mathematical Society.

Примечания 

Математические награды
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1970 году
Американское математическое общество
Премии США